Ел Чилиљо има више значења:

 Ел Чилиљо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чилиљо (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чилиљо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чилиљо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику